Émile Léonard Mathieu (1835-1890), matemàtic francès.
 Émile Louis Victor Mathieu (1844-1932), compositor francès.